Johannes Müller (Regiomontanus) – niemiecki matematyk i astronom
 Johannes Müller (Argoviensis)– szwajcarski botanik i mykolog